Saic-Iveco Hongyan Commercial Vehicle (SIH) – società creata nel 2006, per fabbricare la gamma pesante Iveco

 Saic Fiat Powertrain Hongyan (SFH), società creata nel 2007 per fabbricare motori e cambi per i mezzi pesanti Iveco